Ула́ново — станция ВСЖД на Кругобайкальской железной дороге (98 км) в Маритуйском муниципальном образовании Слюдянского района Иркутской области.

География 
Расположена в 68 км к северо-востоку от станции Слюдянка I на месте бывшего посёлка Уланово. Ранее называлась Хвойная.

История 
 В 1905 году введена в эксплуатацию линия Кругобайкальской железной дороги Байкал — Слюдянка II.
 В 1956 году линия Иркутск — Байкал была выведена из эксплуатации в связи с её затоплением водами Иркутского водохранилища, образовалась тупиковая ветка Байкал — Слюдянка.
 По состоянию на 2015 год по Кругобайкальской железной дороге несколько раз в неделю курсируют пассажирские поезда, время от времени осуществляется пропуск экскурсионных поездов.

Нынешнее название станции присвоено в 1933 г. в честь председателя Маритуйского совета комиссара Николая Уланова. В 1918 г. он пытался взорвать тоннель № 18-бис. При высадке с катера в поселке Маритуй был убит белыми, там же и похоронен на кладбище. Известно, что вместе с отцом он строил КБЖД с 1902 года.

Пригородное сообщение по станции

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Иркутской области
Станции Улан-Удэнского региона Восточно-Сибирской железной дороги
Станции и платформы Кругобайкальской железной дороги